A 342-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Aszód, vasútállomás között közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
!width=27%| Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok (csak MÁV és Volánbusz)
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=4|A szürke hátterű megállókat csak munkanapokon érinti egy járat Aszód felé.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, Szérűskert autóbusz-forduló||∫
|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, Szérűskert Oktatási Centrum||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, Buki sor||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, autójavító||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, Hunyadi utca||∫
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Vác, Rákóczi tér||∫
|align=left|
|-
|0|| Vác, autóbusz-állomás||50
|align=left|
|-
|1|| Vác, Honvéd utca||49
|align=left|
|-
|2|| Vác, Földváry tér||48
|align=left|
|-
|∫|| Vác, LIDL, Hétkápolna||47
|align=left|
|-
|3|| Vác, Gödöllői út||46
|align=left|
|-
|4|| Vác, Csatamező||45
|align=left|
|-
|5|| Vác, Máriaudvar vasúti megállóhely||44
|align=left|
|-
|6|| Csörögi szőlők||43
|align=left|
|-
|7|| Csörög, vasúti megállóhely||42
|align=left|
|-
|8|| Csörög, sződi elágazás||41
|align=left|
|-
|9|| Vácharaszt||40
|align=left|
|-
|10|| Vácrátót, vasútállomás bejárati út||39
|align=left|
|-
|11|| Vácrátót, Széchenyi utca 2.||38
|align=left|
|-
|12|| Vácrátót, művelődési ház||37
|align=left|
|-
|13|| Vácrátót, községháza||36
|align=left|
|-
|14|| Vácrátót, Botanikus kert||35
|align=left|
|-
|15|| Vácrátót, Alkotmány utca 75.||34
|align=left|
|-
|*|| Őrbottyán, üdülőtelep||*
|align=left|
|-
|16|| Őrbottyán, téglagyár||33
|align=left|
|-
|17|| Őrbottyán, Őrhegyi utca||32
|align=left|
|-
|18|| Őrbottyán, városháza||31
|align=left|
|-
|19|| Őrbottyán, Rendőrőrs||30
|align=left|
|-
|20|| Őrbottyán, posta||29
|align=left|
|-
|21|| Őrbottyán, vasútállomás bejárati út||28
|align=left|
|-
|22|| Őrbottyán, vasútállomás||27
|align=left|
|-
|23|| Őrbottyán, Hajós Alfréd utca||26
|align=left|
|-
|24|| Őrbottyán, Béke utca||25
|align=left|
|-
|25|| Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca autóbusz-forduló||24
|align=left|
|-
|26|| Váckisújfalu, vasúti megállóhely||23
|align=left|
|-
|27|| Váckisújfalu, Petőfi utca||22
|align=left|
|-
|28|| Galgamácsa, gyógyszertár||21
|align=left|
|-
|29|| Galgamácsa, művelődési ház||20
|align=left|
|-
|30|| Galgamácsa, vasútállomás||19
|align=left|
|-
|31|| Galgamácsa, művelődési ház||18
|align=left|
|-
|32|| Galgamácsa, gyógyszertár||17
|align=left|
|-
|33|| Galgamácsa, fatelep||16
|align=left|
|-
|34|| Galgamácsa, magtár||15
|align=left|
|-
|35|| Galgamácsa, Újtelep||14
|align=left|
|-
|36|| Galgamácsa, mezőgazdasági telep||13
|align=left|
|-
|37|| Iklad, fatelep||12
|align=left|
|-
|(+1)|| Iklad, Ipari Műszergyár||(+1)
|align=left|
|-
|38|| Iklad-Domony-felső, vasúti megállóhely||11
|align=left|
|-
|39|| Iklad, orvosi rendelő||10
|align=left|
|-
|40|| Iklad, takarékszövetkezet||9
|align=left|
|-
|41|| Iklad, művelődési otthon||8
|align=left|
|-
|42|| Iklad, Rákóczi utca||7
|align=left|
|-
|43|| Iklad, Aszódi út||6
|align=left|
|-
|44|| Aszód, Széchenyi utca 32.||5
|align=left|
|-
|45|| Aszód, ikladi elágazás||4
|align=left|
|-
|46|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||3
|align=left|
|-
|47|| Aszód, művelődési ház||2
|align=left|
|-
|48|| Aszód, vasútállomás bejárati út||1
|align=left|
|-
|49|| Aszód, vasútállomás||0
|align=left|
|}
*Napi 1 járat indul Aszód felé és 1 érkezik.

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai
Galgamácsa autóbuszvonalai
Őrbottyán autóbuszvonalai